Borschtschi (ukrainisch ; russische Entsprechung Борщи) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Borschtschi (Podilsk, Dorf)
 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Borschtschi (Podilsk, Siedlung)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Borschtschi (Bar)